Леони́д Леони́дов:
 Леонидов, Леонид Давыдович (Берман, 1885—1983) — театральный импресарио, антрепренёр, мемуарист.
 Леонидов, Леонид Ефимович (Шапиро; 1927—1996) — актёр Ленинградского академического театра комедии, заслуженный артистов РСФСР, отец музыканта Максима Леонидова.
 Леонидов, Леонид Леонидович (род. 1962) — советский и российский футболист, тренер.
 Леонидов, Леонид Львович (Стакилевич; 1821—1889) — русский актёр.
 Леонидов, Леонид Миронович (Вольфензон; 1873—1941) — советский актёр и режиссёр. Народный артист СССР.